Сарди () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сарди, Джузеппе «Венецианец» (1624—1699) — швейцарско-итальянский архитектор, работавший в Венеции.
 Сарди, Джузеппе (1680—1771) — итальянский строительный мастер и архитектор эпохи барокко.
 Сарди, Паоло (1934—2019) — итальянский куриальный кардинал.
 Сарди, Энрико (1891—1969) — итальянский футболист.